Кабрас има више значења:

 Кабрас
 Кабрас (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кабрас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кабрас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кабрас (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику